Фабрисио Бустос Сеин (; ) — аргентинский футболист, защитник клуба «Интернасьонал» и сборной Аргентины.

Клубная карьера 
Бустос — воспитанник клуба «Индепендьенте». 5 декабря 2016 года в матче против «Ривер Плейт» он дебютировал в аргентинской Примере. 8 мая 2017 года в поединке против «Ньюэллс Олд Бойз» Фабрисио забил свой первый гол за «Индепендьенте». В том же году он помог клубу завоевать Южноамериканский кубок.

В январе 2022 года Бустос перешёл в бразильский «Интернасьонал».

Международная карьера 
В 2013 года Бустос в составе юношеской сборной Аргентины принял участие в домашнем юношеском чемпионате Южной Америки. На турнире он сыграл в матчах против Уругвая, Колумбии, Перу, Бразилии, а также дважды Венесуэлы и Парагвая.

23 марта 2018 года в товарищеском матче против сборной Италии Бустос дебютировал за сборную Аргентины.

Достижения 
Командные

«Индепендьенте»
 Обладатель Южноамериканского кубка — 2017
 Обладатель Кубка банка Суруга (1): 2018

Международные

Аргентина (до 17)
 Чемпионат Южной Америки по футболу среди юношеских команд — 2013

Примечания

Ссылки 
 Profile at Independiente’s official website
 Statistics at Football-Lineups.com

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Интернасьонал»